Cirque steht für:
 Cirque (Album), von Biosphere (2000)
 Cirque (Unternehmen)
 Cirque: Die Stadt einer fernen Zukunft, Roman von Terry Carr von 1977
 Circque, französische und englische Bezeichnung für Kar (Talform)

Siehe auch:
 Cirque de Gavarnie
 Cirque de Mafate
 Cirque de Navacelles
 Cirque du Soleil
 Cirque-Fjord
 Cirque Nouveau
 Cirque Olympique
 Souvenir de Cirque Renz